Аппельгрен (, ) — прізвище скандинавського походження. Відомі носії:
 Мікаель Аппельгрен — шведський настільний тенісист
 Ялмар Аппельгрен-Ківало — фінський археолог

Шведські прізвища
Фінські прізвища